Рівнина Ракхайн‎ 
 Хребет Ракхайн‎
 Штат Ракхайн